Somoza puede referirse a:
 Somoza (apellido)

Divisiones administrativas

en España

provincia de La Coruña 
Somoza (Rianjo), lugar de la parroquia de Asados, concello de Rianjo.

provincia de León 
 Santa Catalina de Somoza, localidad del municipio de Astorga.
 Chana de Somoza, localidad del municipio de Lucillo.
 Luyego de Somoza, localidad del municipio de Luyego.
 Quintanilla de Somoza, localidad del municipio de Luyego.
 Villalibre de Somoza, localidad del municipio de Luyego.
 Santa Colomba de Somoza, localidad y municipio.
 Santa Marina de Somoza, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza.
 Lagunas de Somoza, localidad del municipio de Val de San Lorenzo.
 Pobladura de Somoza, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo.
 Prado de la Somoza, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo.

provincia de Lugo 
A Somoza (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Areas, concello de Antas de Ulla.
Castelo de Somoza, parroquia del concello de Incio.
A Somoza (Sober), lugar de la parroquia de Santiorxo, concello de Sober.

provincia de Orense 
Somoza (Maceda), lugar de la parroquia de Asadur, concello de Maceda.
Somoza (Puebla de Trives), lugar y parroquia del concello de Puebla de Trives.
Somoza (Rúa), lugar da parroquia de A Rúa de Valdeorras, concello de Rúa.

provincia de Pontevedra 
A Somoza (La Estrada), lugar y parroquia del concello de La Estrada.
A Somoza (Olives), lugar de la parroquia de Olives, concello de La Estrada.
A Somoza (Souto), lugar de la parroquia de Souto, concello de La Estrada.
Somoza (Lalín), lugar de la parroquia de Botos, Lalín|Botos, concello de Lalín.